Steuern steht für:

 Steuer, die Geldleistung an den Staat ohne Anspruch auf individuelle Gegenleistung
 Steuern (Systemtheorie), die gerichtete Beeinflussung des Verhaltens eines Systems von außen
 Steuerungstechnik, die Beeinflussung technologischer Prozesse nach einem vorgegebenen Plan
 Lenkung, die Beeinflussung der Fahrtrichtung von Fahrzeugen aller Art
 Manipulation, in der Technik eine „Handhabung“, generell eine verdeckte gezielte Einflussnahme
 Steuerkurs in der Flugnavigation

Siehe auch:
 Steuer (Begriffsklärung)